Název Výrov nese několik sídel:

 Výrov (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Výrov (Blížejov) – vesnice v obci Blížejov v okrese Domažlice
 Výrov (Dolany) – vesnice v obci Dolany v okrese Klatovy
 Výrov (Husinec) – vesnice v obci Husinec v okrese Prachatice
 Výrov (Kladruby) – osada spadající pod obec Kladruby v okrese Tachov
 Výrov (Chodská Lhota) – osada obce Chodská Lhota v okrese Domažlice
 Výrov (Břehy) – místní část obce Břehy v okrese Pardubice
 Zadní Výrov – osada obce Pocinovice v okrese Domažlice, navazující na východě na Výrov v Chodské Lhotě
 Výrov (hrad) – zřícenina hradu u Nového Města nad Metují
 Výrov (509 m) je též výrazný tabulový vrch vrchoviny Džbán v okrese Louny 
 Výrov (hradiště) – hradiště na stejnojmenném kopci nad Třeskonicemi v okrese Louny.
 Výrov na Zákupsku – zřícenina hrádku v okrese Česká Lípa
 Hrad u Nekoře – Výrov hrad u Nekoře